Bermond d'Anduze est un nom et un patronyme, porté par les membres de la maison d'Anduze :
 Bermond d'Anduze (), seigneur d'Anduze.
 Bermond d'Anduze (), fils de Bernard [III] d’Anduze, chanoine, évêque de Sisteron (vers 1174-1214).
 Bermond d'Anduze (), fils de Bernard [V] d’Anduze, évêque de Viviers (1222-1224).
 Bermond [I] d'Anduze, fils de Roger Bernard d'Anduze, seigneur de la Voute. 
 Bermond [II] d'Anduze (mort après 1351), fils du précédent, seigneur de la Voute. 
 Aymar de Bermond d'Anduze de La Voulte (), frère du précédent, évêque de Viviers (1326-1330, 1336-1365) et de Valence (1331-1336).
 Bermond [III] d'Anduze (mort vers 1368/69), fils de Bermond [II] d'Anduze, seigneur de la Voute.